Михайлова, Наталья:
* Михайлова, Наталья Васильевна (род. 1948) — советская пловчиха.
 Михайлова, Наталья Владимировна (род. 1963) — российский дирижёр.
 Михайлова, Наталья Ивановна (род. 1947) — советский и российский литературовед-пушкинист.
 Михайлова, Наталья Юрьевна (род. 1986) — российская фигуристка.